Che sarà/There's no one about – singolo del 1971 di José Feliciano
 Che sarà/...ma la mia strada sarà breve – singolo del 1971 dei Ricchi e Poveri
 Che sarà – traccia della raccolta Festival di Sanremo pubblicata nel 1971 da Lara Saint Paul
 La suggestione/Che sarà – lato B del singolo La suggestione pubblicato nel 1973 da Rita Pavone
 Beguine/Che sarà – lato B del singolo Beguine pubblicato nel 1982 da Jimmy Fontana
 Che sarà – traccia della raccolta Le più belle canzoni di Sanremo pubblicata nel 1985 dai Ro. Bo. T.
 Che sarà – traccia della raccolta Innamorato pubblicata nel 1986 da André Hazes
 Che sarà – traccia della raccolta La mia Italia pubblicata nel 2004 da Al Bano
 Che sarà – traccia della raccolta One1 Two2 Three3 Four4 - Volume due pubblicata nel 2008 dai Matia Bazar
 Che sarà – traccia della raccolta Ancora... grazie a tutti pubblicata nel 2008 da Gianni Morandi
 Che sarà – traccia della raccolta Sanremo in jazz pubblicata nel 2013 da Danila Satragno
 Che sarà – singolo del 2022 di Achille Lauro